Die Primeira Liga 2000/01 war die 67. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 18. August 2000 und endete am 27. Mai 2001.

Die Aufsteiger aus der Liga de Honra waren SC Beira Mar, FC Paços de Ferreira und Desportivo Aves. Desportivo Aves stieg gleich wieder ab in die Liga de Honra und der Vorjahresmeister Sporting Lissabon landete nur auf Platz drei. Boavista Porto sicherte sich den ersten Meistertitel. Außerdem ist Boavista erst der fünfte Verein, der die Meisterschaft gewann.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Boavista Porto

Weblinks 
 Spieldaten und Tabellen auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2000/01